Tavak

 / Lake of the Woods (tó), a kanadai Ontario és Manitoba tartományokban, illetve az amerikai Minnesota államában található tó
  Lake of the Woods (indianai tó)
  Lake of the Woods (kaliforniai tó)
  Lake of the Woods (New York-i tó)
  Lake of the Woods (oregoni tó)
  Lake of the Woods (wyomingi tó)

Helyek

  Lake of the Woods (Kalifornia)
  Lake of the Woods (Champaign megye, Illinois)
  Lake of the Woods (Peoria megye, Illinois)
  Lake of the Woods megye (Minnesota)
  Lake of the Woods (Oregon)
  Lake of the Woods (Ontario)
  Lake of the Woods 31B
  Lake of the Woods 31C
  Lake of the Woods 31G
  Lake of the Woods 31H
  Lake of the Woods 34
  Lake of the Woods 35J
  Lake of the Woods 37
  Lake of the Woods 37B
  Lake of the Woods (Virginia)